Стерилност в биологията е синоним на безплодие;
 Стерилност в медицината означава среда без микрооорганизми;
 Стерилност в литературата и изкуството се използва за творба, която не събужда интелекта или емоциите;
 Стерилност в екологията и науките за [околната среда означава среда, в която няма живи организми.